Артю́х — українське прізвище.

Відомі носії 
 Артюх Сергій Валентинович (* 1985) — український футболіст.
 Артюх Юрій Іванович (1980—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Артюхов
 Артюхове
 Артюхівка
 Артюхін

Українські прізвища